Changing Horses – album dei The Incredible String Band del 1969
 Changing Horses – album di Ben Kweller del 2009